Problema militar puede referirse a:
Cualquier problema relativo a lo militar.
Las cuestiones que plantea la ciencia militar (estrategia militar, táctica, logística, intendencia, moral, etc.)
En la historia contemporánea de España, especialmente en el siglo XX, el militarismo español.
El militarismo y los golpes de estado en otros ámbitos geográficos e históricos.